Nicaraguaans voetbalelftal (mannen)
 Nicaraguaans voetbalelftal (vrouwen)